Een verkeersweg:
 N646 (België)
 N646a (België)
 N646 (Frankrijk)
 N646 (Nederland), zie Provinciale weg 646

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing